

Geografia

Niemcy 
 Karlsbach – dzielnica Waldkirchen

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Kwasków
 Strumiany

Osoby 
 Till Karlsbach – niemiecki polityk

Zobacz też 
 St. Martin-Karlsbach